2010 Голяма награда на Малайзия е 12-о за Голямата награда на Малайзия и трети кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 4 април 2010 година на пистата Сепанг в Куала Лумпур, Малайзия.

Репортаж 
Себастиян Фетел от Ред Бул печели първото за сезона състезание с 4.3 секунди аванс пред втория Марк Уебър донасяйки двойна победа за тима след Абу Даби през 2009 година. Трети остава пилотът на Мерцедес Нико Росберг на 13.5 секунди от победителя.

Истински крах преживяват двамата бивши световни шампиони, Михаел Шумахер и Фернандо Алонсо. Германецът отпада в началото на 10-а обиколка поради недобре закрепено задно ляво колело на неговия Мерцедес. За Алонсо състезанието приключва две обиколки преди финала при опит да изпревари Дженсън Бътън. Причината е повреда в двигателя. Все пак е класиран на 13-о място с две обиколки изоставане.

За пилотите на Заубер целия уикенд в Малайзия е неудачен. Педро де ла Роса, който не успява да стартира след като двигателят му не издържа в горещото време на Сепанг. Камуи Кобаяши отпада със същия проблем по време на състезанието.

За новите отбори състезанието е успех тъй като всички пилоти с изключение на Тимо Глок завършват безпроблемно. Хейки Ковалайнен завършва с 10 обиколки изоставане заради проблеми в бокса. Колите на Хиспания Рейсинг за първи път завършват състезанието като Карун Чандок е 15-и а Бруно Сена 16-и с 1 обиколка разлика между двамата.

Фернандо Алонсо е изместен от първата позиция в класирането при пилотите и е вече втори заедно със Себастиян Фетел с 37 точки. Лидер е Фелипе Маса с 39 точки.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Малайзия